Андре́й И́горевич Кире́ев (6 июля 1985, Рязань) — российский футболист, защитник и полузащитник.

Карьера

Юношеская 
В составе сборной Москвы одержал победу в Международных спортивных юношеских играх стран СНГ, Балтии и регионов России, проходивших в Москве в 2002 году, оформив дубль в финальном матче против петербуржцев (4:0).

Профессиональная 
Сначала играл за юниорскую команду ЦСКА, а затем подписал контракт с главной командой, где играл за дубль. В 2004 году из Москвы переходит в новотроицкую «Носту», выступавшую во втором дивизионе. В начале 2006 года подписал трёхлетнее соглашение с казанским «Рубином». 27 июля 2007 года дебютировал в основном составе «Рубина» в матче 16 тура Премьер-лиги против московского «Локомотива», выйдя на 89-й минуте матча вместо Дмитрия Васильева. Также в составе клуба принимал участие в двух матчах Кубка Интертото с венгерским «Залаэгерсегом» и австрийским «Рапидом». Из-за высокой конкуренции за место в основном составе казанского клуба, Киреев решает сменить клуб. Перед сезоном 2008 года побывал на просмотре в «Спартаке-Нальчик», но 3 марта подписал контракт с «Ростовом». Через полгода перебрался в другой клуб Первого дивизиона — подольский «Витязь», откуда в начале 2010 года перешёл в курский «Авангард». 27 июня 2020 года пополнил состав дебютанта ФНЛ, клуба «Акрон» Тольятти.

Участие в еврокубках 
 Кубок Интертото 2007: 2 игры

Примечания 

Футболисты России
Игроки ФК «Носта»
Игроки ФК «Рубин»
Игроки ФК «Ростов»
Игроки ФК «Витязь» Подольск
Игроки ФК «Авангард» Курск
Игроки ФК «Уфа»
Игроки ФК «Факел» Воронеж
Игроки ФК «Сызрань-2003»
Игроки ФК «СКА-Хабаровск»
Игроки ФК «Ротор»
Игроки ФК «Нефтехимик» Нижнекамск
Игроки ФК «Акрон»